Еле́на Никола́евна Юда́нова (Колтуно́ва; ) — российская певица, композитор,  и актриса — автор и исполнитель песен собственного сочинения — солистка группы «Колибри».

Биография 
Отец и мать Елены — участники Великой Отечественной войны. Через несколько лет после рождения дочери семью перевели в город Николаев (Украина), где Елена окончила с отличием школу и пошла учиться в кораблестроительный институт.

На втором курсе в связи с переводом отца в Ленинград Елена перевелась в Ленинградский кораблестроительный институт, который она и окончила с красным дипломом. Отработав пять лет по специальности инженер-экономист в почтовом ящике, уходит в «никуда».

В 1985 году пришла на работу в ленинградский театр Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») на должность художника бутафора-оформителя.

В 1988 году стали организовываться первые репетиции и концерты будущей группы «Колибри» с программой «Каникулы любви». Этот год и считается основанием группы.

После успеха дебютного альбома «Манера поведения» в 1991 году группа стала активно выступать и гастролировать и Елене пришлось оставить работу в театре и всецело посвятить себя «Колибри».

Елена Юданова — автор и исполнитель таких известных песен, как: «Город больных огней», «Манера поведения», «Провал», «Жёлтый лист осенний», «Женские штучки», «Любовь и Рыбы», «Вариации», «Настоящая любовь», «Напрасный полёт», «Горе», «Котятки», «Командиры», «Боль», а также многих других. В творческом багаже певицы имеются также съёмки в кино. 

В 1991 году вышел на экраны документальный фильм «Колибри в Париже и дома», снятый на Леннаучфильме, где участницы группы сыграли сами себя. Следующим фильмом, в котором также участвовали все солистки «Колибри», стал художественный фильм «Железная пята олигархии», режиссёра Александра Баширова (1998 год).

Ссылки 
 Шоу-бизнес почему-то не врубается в «Колибри»
 Посудомойка духа

Выпускники Николаевского кораблестроительного института
Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители России